Ранчо Санта Рита има више значења:

 Ранчо Санта Рита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Рита (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Рита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Рита (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Рита (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Рита, Ла Есмералда (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Рита (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику